Nazwa USS "Livingston" może się odnosić do:
  był okrętem zaopatrzeniowym US Navy. W służbie w latach 1943-46.
 USS "Livingston" (NCC-34099) jest statkiem kosmicznym z uniwersum Star Trek

Livingston